Серва́с (Фас) Ви́лкес (; 13 октября 1923, Роттердам — 15 августа 2006, Роттердам) — нидерландский футболист, нападающий. Один из лучших игроков в истории нидерландского футбола. По опросу МФФИИС он занимает восьмое место среди лучших игроков Нидерландов XX века. Был четвёртым нидерландцем, которому удалось сыграть за границей.

Биография 
Фас Вилкес родился и вырос в Роттердаме, в возрасте девяти лет попал в клуб «Ксерксес», за который в итоге провёл восемь сезонов. В 1949 году Вилкес переехал в итальянский город Милан, где стал выступать в составе местной команды «Интернационале». Он принял это решение после выражения личной заинтересованности в нём тренером команды Джулио Каппелли. За три сезона в составе «Интера» Вилкес забил 47 мячей в 95 матчах национального чемпионата Италии.

В 1952 году он покинул миланскую команду и перешёл в «Торино», однако задержаться в клубе в течение продолжительного времени ему не удалось, в частности из-за проблем с коленом. В следующем 1953 году, в 30-летнем возрасте, Вилкес перешёл в испанский клуб «Валенсия». Появление Вилкеса в испанской лиге совпало с переходом туда других известных игроков — Альфредо Ди Стефано и Ладислава Кубалы, что вызвало массу сравнений между этими игроками. В свой первый же сезон в Испании Вилкес забил 18 голов, многие из которых стали результатом его индивидуального мастерства и дриблинга. Однако в следующих сезонах Вилкес забивал значительно меньше. В тот период у него диагностировали зоб — лечение данной болезни необходимо было проводить медикаментозно. После «Валенсии» Вилкес вернулся в Нидерланды и провёл в составе клуба ВВВ-Венло два сезона. Затем он на год отправился обратно в Испанию, в клуб «Леванте», которому в итоге помог выйти из Сегунды в Примеру. Впоследствии Вилкес выступал за ситтардскую «Фортуну» и свой первый клуб «Ксерксес», который стал и последней командой в его игровой карьере.

В составе национальной сборной Нидерландов Вилкес дебютировал 10 марта 1946 года в матче с командой Люксембурга. За 15 лет в составе своей сборной Вилкес сыграл 38 матчей и забил в них 35 мячей. Данный результат стал на тот момент лучшим в истории нидерландской сборной, впоследствии его смог первым преодолеть Деннис Бергкамп, после чего это удалось сделать и другим футболистам, но им потребовалось для этого больше матчей, чем Вилкесу. Между 1949 и 1955 годами он не мог выступать в составе сборной Нидерландов, поскольку правила запрещали играть в сборной профессионалам в тот период. Вилкеса называли лучшим нидерландским игроком 50-х после Беба Бакхёйса. Его партнер по «Валенсии»,  даже как-то сказал, что Вилкес был единственным игроком мира, который мог сыграть в «стеночку» с самим собой.

Фас Вилкес умер в 2006 году из-за застоя циркуляции крови в сердечной мышце.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты по алфавиту
Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК ВВВ-Венло
Игроки ФК «Леванте»
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года